Con il termine cracking si intende:
 in ambito informatico, il cracking è la modifica di un software per rimuovere la protezione dalla copia.
 in ambito chimico, il cracking è un particolare processo in cui le molecole vengono "spezzate" in molecole più piccole.